Стивен Протеро (; , Куперстаун, округ Отсиго, Нью-Йорк, США) — американский религиовед, историк и писатель.

Биография 
Профессор религиоведения в Бостонском университете, член Американского общества истории церкви, Религиоведческого общества и Американской академии религий. По его мнению, в государственных школах США должна быть введена обязательная программа по изучению Библии, а также обязательные курсы по мировым религиям. Что касается его собственных убеждений, Протеро относит себя к «религиозно не определившимся».

Научные труды

Книги 
 Henry Steel Olcott and the Construction of 'Protestant Buddhism''', 1990, (диссертация)
 The White Buddhist: The Asian Odyssey of Henry Steel Olcott, 1996, 
 Asian Religions in America: A Documentary History, 1999,  (в соавторстве)
 Purified by Fire: A History of Cremation in America, 2001, 
 American Jesus: How the Son of God Became a National Icon, 2004, 
 A Nation of Religions:  The Politics of Pluralism in Multireligious America, 2006, 
 Religious Literacy: What Every American Needs to Know—and Doesn't, 2007, 
 Encyclopedia of American Religious History, 2009,  (в соавторстве)
 God Is Not One: The Eight Rival Religions That Run the World—and Why Their Differences Matter, 2010, 
 The American Bible: How Our Words Unite, Divide, and Define a Nation, 2012, 
 Why Liberals Win The Culture Wars, 2016, 
 Get Lost: Why We Need to Rediscover the Spiritual Practice of Wandering'', 2019, 

на русском языке
 «Восемь религий, которые правят миром: всё об их соперничестве, сходстве и различиях», 2018,

Статьи 
 "On the Holy Road: The Beat Movement as Spiritual Protest", 1991
 "From Spiritualism to Theosophy: 'Uplifting' a Democratic Tradition", 1993
 "Henry Steel Olcott and Protestant Buddhism", 1995
 "Henry Steel Olcott, Anagarika Dharmapala, and the Maha Bodhi Society", 1996
 "The Unbeliever", 2007

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Выступления на C-SPAN

Религиоведы США
Историки США
Писатели США
Преподаватели Бостонского университета
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Йельского университета